John Pratt, I marchese di Camden – politico britannico
John Pratt, III marchese di Camden – politico britannico
John Pratt, IV marchese di Camden – nobile britannico
John Pratt – calciatore inglese
John H. Pratt, meglio noto come Jack Pratt – attore, regista e sceneggiatore canadese